Héctor Aurelio José Ramón Gregorio García Ribeyro (* Lima, Perú, 16 de febrero de 1909 - † Arequipa, 12 de mayo de 1963), fue un político y empresario peruano. Alcalde de Ancón y de Lima.

Biografía 

Héctor García Ribeyro nació en Lima, el 16 de febrero de 1909. Hijo de Héctor Aurelio Manuel Uvaldo Pedro García y Lastres y de Carmen Ribeyro Benites. Fue nieto del contralmirante Aurelio García y García, héroe de la Guerra del Pacífico.

En 1940, se casó con María de las Mercedes Ayulo Vargas con quien tuvo tres hijos: Héctor (n. 1941-f. 2022), Gonzalo (n. 1944) y Felipe (n. 1945-f. 1948). Fue tío del escritor Julio Ramón Ribeyro.

Estudió en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta de Lima, y, en Europa, en el Herne Bay College, Kent (Inglaterra), y en la École Sainte-Barbe de París.  

Fue un destacado hombre empresario, miembro del directorio del Banco Popular del Perú, Enrique Ferreyros y Cía., Empresa de Teatros y Cinemas, Compañía Hotelera del Perú (Presidente del Directorio), Corporación del Santa, Siderúrgica de Chimbote, entre otras.  

Fue Alcalde de Ancón de 1953 a 1956.  

Fue Alcalde de Lima de 1956 a 1962. 

Recibió varias condecoraciones como alcalde de Lima de 1956 a 1962.

Condecoraciones 
 Gran cruz de la Orden del Sol del Perú
 Gran cruz al Mérito Civil del Perú
 Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, España.
 Gran cruz de la Orden del Águila Azteca, México
 Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE)
 Comendador de la Legión de Honor, Francia
 Comendador de la Orden de las Bellas Artes, Francia

Genealogía

Referencias 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Arequipa
Hector
Alcaldes de Ancón
Alcaldes de Lima
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Comendadores de la Orden del Imperio Británico
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú